Barry Goldwater (1909–1998) – amerykański polityk, senator z Arizony
 Barry Goldwater (ur. 1938) – amerykański polityk, kongresmen z Karoliny